Голубой период () — термин, используемый для обозначения картин, написанных испанским художником Пабло Пикассо в период с 1901 по 1904 год. В то время он писал по большей части монохромные картины в оттенках голубого и зелёно-голубого с редким добавлением тёплых тонов. Эти мрачные картины были вдохновлены Испанией и написаны в Барселоне и Париже. На сегодня они являются одними из самых популярных работ художника, хотя в то время ему с трудом удавалось продавать их.

См. также 
 Современное искусство

Голубой период
Голубой период
Голубой период